Buerarema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buerarema (ort), Bahia, 
 Buerarema (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar